VIII Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn – odbyły się w dniach 17-27 stycznia 2008 roku w Norwegii. Uczestniczyło w nich 16 zespołów. 22 czerwca 2007 roku dokonano losowania grup. Mistrzem Europy została reprezentacja Danii, która w wielkim finale pokonała Chorwację 24-20. Natomiast brązowy medal wywalczyła ekipa Francji, pokonując Niemcy 36-26. MVP mistrzostw wybrano Nikolę Karabaticia z Francji. Najwięcej bramek – 44, zdobyli ex aequo Nikola Karabatić z Francji, Ivano Balić z Chorwacji oraz Lars Christiansen z Danii.

Hale 
 Drammen, Drammenshallen (pojemność: 4 000 miejsc)
 Stavanger, Stavanger Idrettshall (pojemność: 7 000 miejsc)
 Bergen, Haukelandshallen (pojemność: 4 000 miejsc)
 Trondheim, Trondheim Spektrum (pojemność: 4 000 miejsc)
 Lillehammer, Håkons Hall (pojemność: 10 500 miejsc)

Składy

Faza wstępna

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza zasadnicza

Grupa I

Grupa II

Faza finałowa

Miejsce 5-6

Półfinały

Miejsce 3-4

Finał 

ZWYCIĘZCA ME 2008

Dania PIERWSZY TYTUŁ

Nagrody indywidualne 
 MVP:  Nikola Karabatić
 Najlepszy bramkarz:  Kasper Hvidt
 Najlepszy lewoskrzydłowy:  Lars Christiansen
 Najlepszy prawoskrzydłowy:  Florian Kehrmann
 Najlepszy lewy rozgrywający:  Daniel Narcisse
 Najlepszy prawy rozgrywający:  Kim Andersson
 Najlepszy środkowy rozgrywający:  Ivano Balić
 Najlepszy obrotowy:  Frank Løke
 Najlepszy obrońca:  Igor Vori
 Najskuteczniejsi strzelcy:  Nikola Karabatić,  Lars Christiansen,  Ivano Balić (44 bramki)

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona